Прем'єр-ліга 2021—2022 () — 30-й розіграш англійської Прем'єр-ліги, заснованої 1992 року. Чемпіонат стартував 13 серпня 2021 року, а фінішував 22 травня 2022 року. Чемпіоном у 8-й раз став «Манчестер Сіті».

Зміни порівняно з попереднім сезоном

Стадіони

Персоналії

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Асистенти

Хет-трики 

Примітки
4 Гравець забив 4 голи(H) – Вдома(A) – Гості

Щомісячні нагороди

Інші нагороди

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Прем'єр-ліги 
 Офіційний сайт Футбольної Асоціації 
 Soccerway.com 

2022
Англія
Англія
2021 в англійському спорті
2022 в англійському спорті